[[Файл:Грамота Петра Первого.jpg|thumb|right|230px|Жалованная грамота Петра I канцлеру Гавриилу Головкину на вотчину. Титульный лист. 1711]]

Жа́лованная гра́мота — тип правовых актов в средневековой Европе и России, предоставлявших дворянам, церквям, монастырям и различным корпорациям, учреждениям и частным лицам определённые льготы и преимущества.

По предмету пожалования жалованные грамоты делятся на:

 вотчинные
 вотчинно-льготные, в которых монастырю передаётся имение и определяются льготы проживающих на его территории
 льготные
 освобождающие, в которых светская власть разрешала монастырям приобрести какую-либо недвижимость
 собственно жалованные, имеющие вид гражданских сделок помещика с монастырём
 подтверждающие
 жалованные, имеющие форму административных распоряжений феодала и приближающиеся к указным.

Существенная черта всех жалованных грамот заключается в предоставлении ими учреждениям или лицам исключительных прав не в силу принадлежности их к государственным структурам, а в силу пожалования, в силу милости государя.

Древнейшая жалованная грамота дана Иваном Калитой — между 1328 и 1340 годами. В XIV и XV веках в форме жалованных грамот выражалась право дворян на земли, получаемое в зависимости от службы.

Давид Мейчик подразделял их на два главных типа: чистый и смешанный. К первому относились все виды грамот, которыми передавались какое-либо имущество, права, льготы или целая совокупность однородных предметов, ко второму — грамоты, в которых совмещены разнородные понятия (например, передача имущества, а также изъятия из общего порядка суда и управления) или лишь одни льготы, но разнородного свойства.

В последней четверти XVII века был выпущен целый ряд жалованных грамот, которыми утверждались разные льготы за слободскими жителями, селившимися в слободах по левому берегу Днепра и его притокам до Дона. Из жалованных грамот XVIII века особенно известны Жалованная грамота Екатерины II дворянству и Жалованная грамота городам (обе - 1785 года).

 См. также 
 Патентная грамота
 Зазывная грамота
 Капитуляции Санта-Фе

 Литература 

 Горбунов А. Н. Льготные грамоты, жалованные монастырям и церквам в XIII, XIV и XV веках // Архив исторических и практических сведений, относящихся до России. Кн. I, V и VI. СПб., 1860.
 Горчаков М. О земельных владениях всероссийских митрополитов, патриархов и святейшего синода.
 Дювернуа Н. Л. Источники права и суд в Древней России.
 Мейчик Д.М.''. Грамоты XIV и XV вв. московского архива министерства юстиции (М., 1883).
 

Источники права в Русском государстве
Источники права в Российской империи
Россия при Романовых (1613—1917)